Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Peter McNamara 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Peter McNamara (finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)

 Andrés Gómez /  Ricardo Ycaza (semifinali)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1982